Група Х на Свјетском првенству 2022. одржана је од 24. новембра. до 2. децембра 2022. У групи су играли Португалија, Гана, Уругвај и Јужна Кореја. Двије првопласиране репрезентације прошле су међу најбољих 16, гдје су се укрштале са групом Г.

Португалија је завршила на првом мјесту са двије побједе и једним поразом, док је Јужна Кореја завршила на другом мјесту са четири бода, колико је имао и Уругвај, али је Јужна Кореја прошла даље због боље гол разлике. Гана је завршила на последњем мјесту са три бода. У последњем колу, Уругвај је побиједио Гану 2 : 0, али је Јужна Кореја постигла гол за побједу против Португалије у 91. минуту и прошла је даље. Уругвај није успио да се пласира у осмину финала Свјетског првенства први пут након 2002.

Побједник групе Х играо је у осмини финала са другопласираним из групе Г, док је другопласирани из групе Х играо против првопласираног из групе Г.

Тимови 

Састав репрезентација које су се такмичиле у групи одлучен је на жријебу који је одржан 1. априла 2022. Извлачен је по један тим из сваког од четири шешира, а састав шешира био је одређен на основу позиција на Фифиној ранг листи. Прво је извучена Португалија из првог шешира, која се квалификовала као побједник стазе Ц у баражу у оквиру УЕФА квалификација. Португалија је била на првом мјесту у групу А УЕФА квалификација пред последње коло, у којем је кући изгубила од Србије 2 : 1 голом у 90. минуту и морала је да игра бараж, док се Србија пласирала директно. Из другог шешира извучен је Уругвај, који се квалификовао као трећепласирани у КОНМЕБОЛ квалификацијама. Из трећег шешира извучена је Јужна Кореја, која се пласирала као другопласирана у групи А у трећем кругу АФК квалификација. Из четвртог шешира извучена је Гана, која се пласирала као један од побједника трећег круга КАФ квалификација, побиједивши у двомечу Нигерију, захваљујући правилу гола у гостима.

Резултати

Прво коло

Уругвај—Јужна Кореја

Португалија—Гана

Друго коло

Јужна Кореја—Гана

Португалија—Уругвај

Треће коло

Гана—Уругвај

Јужна Кореја—Португалија

Табела и статистика

Фер-плеј 

Фер-плеј поени коришћени су за одлучивање позиција на табели у случају истог броја бодова и исте гол разлике, тим са најмањим бројем негативних поена заузима бољу позицију. Рачунати су на основу добијених жутих и црвених картона у свакој утакмици групне фазе посебно, по следећем принципу:
 жути картон — минус 1 поен;
 други жути картон (индиректан црвени картон) — минус 3 поена;
 директан црвени картон — минус 4 поена;
 жути картон, а затим директан црвени картон — минус 5 поена.

Само једна казна је примјењивана за истог играча на једној утакмици.

Листа стријелаца

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 Група Х на сајту -{worldfootball.net}-

Светско првенство у фудбалу 2022.